Hargsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hargsjön (Kisa socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (95,4 ha)
Hargsjön (Västra Hargs socken, Östergötland), sjö i Mjölby kommun,  (95,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn